Robitschko ist der Familienname folgender Personen:

 Eduard Robitschko (1915–1999), österreichischer Bildhauer
 Larissa Robitschko (* 1998), österreichische Miss Austria 2019